

Топоніми 
Район Фушімі — міський район в Кіото, Японія.
Фушімі — колишнє містечко на території району Фушімі, Кіото.
Фушімі — колишнє місто на території району Фушімі, Кіото.

Персоналії 
Фушімі — японське прізвище.
Імператор Фушімі — Імператор Японії (1287 — 1298)

Інше 
Замок Фушімі — японський замок на території району Фушімі, Кіото.